La Eolo-Kometa Cycling Team, nota in passato come Polartec e Kometa, è una squadra maschile italiana di ciclismo su strada con licenza di UCI ProTeam.

Fondata da Ivan Basso e Alberto Contador e patrocinata dalla Fundación Contador, è stata lanciata nel 2018 come formazione UCI Continental giovanile di supporto al team Trek-Segafredo. Nel 2021, con il patrocinio del nuovo sponsor Eolo SpA, ha acquisito licenza di UCI ProTeam, e in stagione è stata per la prima volta invitata al Giro d'Italia.

Cronistoria

Annuario

Palmarès 
Aggiornato al 6 maggio 2022.

Grandi Giri 

 Giro d'Italia
Partecipazioni: 2 (2021, 2022)
Vittorie di tappa: 1
2021: 1 (Lorenzo Fortunato)
Vittorie finali: 0
Altre classifiche: 0

 Tour de France
Partecipazioni: 0

 Vuelta a España
Partecipazioni: 0

Organico 2023 
Aggiornato al 13 gennaio 2023.

Staff tecnico

Rosa

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Squadre ciclistiche